Trichoplusia brassicae är en fjärilsart som beskrevs av Riley 1870. Trichoplusia brassicae ingår i släktet Trichoplusia och familjen nattflyn. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Nattflyn
brassicae